Wallacher ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Matthäus Wallacher (1744–1806), Frankfurter Jurist und Politiker
 Johannes Wallacher (* 1966), deutscher Ökonom und Philosoph